Думачёв — русская фамилия.

Известные носители 
 Думачёв, Анатолий Пантелеевич (1932—2004) — советский инженер-конструктор, партийный и государственный деятель.

 Думачёва, Ольга Анатольевна (род. 1962) — советская и российская журналистка, редактор, бизнес-консультант.